Владимир Алексеевич Конторович () — советский и российский учёный-, специалист в области нефтегазоносности, тектоники осадочных бассейнов, сейсморазведки, детальной разведки и подготовки к разработке нефтяных и газовых месторождений, член-корреспондент РАН (2008).

Биография 

Родился 12 января 1962 года в Новосибирске в семье геолога А. Э. Конторовича.

В 1985 году окончил Новосибирский государственный университет, специальность — геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.

С 1985 по 1997 год работал в Томском геофизическом тресте, г. Колпашево, где прошёл путь от геофизика полевой партии до главного геолога.

С 1997 года работает в Институте нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН, заведующий лабораторией Сейсмогеологического моделирования нефтегазоносных систем (с 2000 года).

В 1993 году защитил кандидатскую, а в 2000 году — докторскую диссертацию.

С 2002 года ведет преподавательскую деятельность на геолого-геофизическом факультете НГУ, читая курс лекций «Введение в сейсмическую интерпретацию» и проводя практические занятия у геологов-нефтяников.

В 2008 году избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Ведет исследования в областях разработки методов прогнозирования геологического разреза, выявления и детального картирования залежей углеводородов на базе комплексного анализа геолого-геофизических данных, разработки геофизических методов поиска месторождений нефти и газа.

Предложил объектно-ориентированные методологические подходы оценки качества коллекторов, выявления нефтегазоперспективных объектов и построения моделей геологического строения месторождений нефти и газа в различных осадочных комплексах Сибири от венда до неокома включительно.

Под его руководством защищено 20 бакалаврских и магистерских работ на ГГФ НГУ и 3 кандидатские диссертации.

Библиография 
Автор и соавтор более 190 научных работ и 5 монографий, среди них:
 Конторович В. А., Конторович А. Э., Моисеев С. А., Соловьев М. В. Структурно-тектоническая характеристика Лено-Анабарского региона // Геология нефти и газа. — 2014. — № 1. — С. 74-82. 
 Конторович В. А., Лапковский В. В., Лунев Б. В. Модель формирования неокомского клиноформного комплекса Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции с учётом изостазии // Геология нефти и газа. — 2014. — № 1. — С. 65-72. 
 Конторович В. А., Калинин А. Ю., Калинина Л. М., Соловьев М. В. Влияние мезозойско-кайнозойских тектонических процессов на формирование верхнеюрских и меловых залежей углеводородов в северной части Александровского свода // Геология и геофизика. — 2014. — Т. 55. — № 5-6. — С. 847—861. 
 Конторович В. А., Конторович Д. В., Сурикова Е. С. История формирования крупных антиклинальных структур — ловушек для уникальных газовых залежей на севере Западной Сибири (на примере Медвежьего месторождения) // Геология и геофизика. — 2014. — Т. 55. — № 5-6. — С. 862—873. 
 Конторович В. А., Конторович А. Э., Губин И. А., Зотеев А. М., Лапковский В. В., Малышев Н. А., Соловьев М. В., Фрадкин Г. С. Структурно-тектоническая характеристика и модель геологического строения неопротерозойско-фанерозойских отложений Анабаро-Ленской зоны // Геология и геофизика. — 2013. — Т. 54. — № 8. — С. 1253—1274. 
 Конторович В. А. Тектоника и нефтегазоносность западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба // Геология и геофизика. — 2011. — Т. 52. — № 8. — С. 1027—1050. 
 Конторович В. А., Калинина Л. М., Лапковский В. В., Соловьев М. В., Бахарев А. Н. Тектоника и нефтегазоносность центральной части Александровского свода // Геология нефти и газа. — 2011. — № 5. — С. 119—127. 
 Конторович В. А., Конторович Д. В. История формирования Ванкорского поднятия — ловушки для уникальной залежи углеводородов на северо-востоке Западной Сибири // Геология нефти и газа. — 2011. — № 5. — С. 92-100. 
 Конторович В. А. Мезозойско-кайнозойская тектоника и нефтегазоносность Западной Сибири // Геология и геофизика. — 2009. — Т. 50. — № 4. — С. 461—474.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Библиография 

Выпускники Новосибирского государственного университета
Преподаватели Новосибирского государственного университета